Островные игры () — мультиспортивное соревнование, проводящееся один раз в 2 года.
Организовывает эти соревнования Международная ассоциация Островных игр. В Играх участвуют национальные команды различных островов и малых территорий, как самостоятельных, так и входящих в состав других стран.

Первые Островные игры прошли в 1985 году на острове Мэн как часть «Международного года спорта на острове Мэн».

Члены Международной ассоциации Островных игр:

  Джерси
  Остров Мэн
  Гернси
  Готланд
  Остров Уайт
  Аландские острова
  Фарерские острова
  Сааремаа
  Каймановы острова
  Родос
  Бермудские острова
  Гибралтар

  Шетландские острова
  Оркнейские острова
  Англси
  Гренландия
  Менорка
  Сарк
  Фолклендские острова
  Внешние Гебриды
  Фрёйа
  Хитра
  Олдерни
  Остров Святой Елены

Ранее в Играх также принимали участие Мальта (в 1985 и 1987) и Исландия (7 раз: с 1985 до 1997). По состоянию на 2009 год в списке членов МАОИ эти сборные уже не числятся). Правительство острова Принца Эдуарда отказалось финансировать сборную для участия в Островных играх 2009 года и последующих, что стало причиной выхода сборной из МАОИ. Сборная участвовала в Играх 7 раз: 1991, 1993, 1999—2007.

Список Игр

Виды спорта 
Принимающая страна выбирает 12—16 различных видов спорта для игр из этого списка:

 Атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Боулинг
 Велоспорт
 Виндсёрфинг

 Волейбол
 Гимнастика
 Гольф
 Дзюдо
 Мотогонки
 Настольный теннис

 Парусный спорт
 Плавание
 Пляжный волейбол
 Сквош
 Стрельба
 Стрельба из лука

 Теннис
 Триатлон
 
 Шары

Медали 
Данные приведены по окончании игр 2017 года.Медали выигрывали представители всех стран-членов МАОИ.

Рекорд по набранным золотым медалям за одни Игры принадлежит команде острова Джерси в 1997 году на домашних играх.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игр
 Островные игры 2009
 Островные игры 2017